Ready, Set, Go! EP è di un EP dei Tokio Hotel pubblicato solo per il mercato di Regno Unito, che visto l'immenso successo che la band ha ottenuto in Europa ha deciso di far debuttare la band anche nella patria della musica. Il disco contiene la hit Ready, Set, Go! e le hit Live Every Second e Black. Si tratta di una specie di esperimento per testare il gradimento sui teenager britannici e visto l'ottimo risultato lo stato ha deciso di pubblicare l'intero album Scream della band per inizio 2008.

Track Listing 
 Ready, Set, Go!
 Live Every Second
 Black